

Sigle 
 Piccola Biblioteca Einaudi – collana libraria dell'editore Einaudi

Codici 
 PBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Berrío (Colombia)